

Musica
 Comfort – gruppo musicale italiano
 Comfort – album di Maya Jane Coles del 2013
 Comfort – album dei Failure del 1992

Persone 
 Alex Comfort –  medico e scrittore britannico
 Lance Comfort –  regista e produttore cinematografico britannico
 Louis Comfort Tiffany –  artista e designer statunitense

Altro 
 Comfort – sensazione soggettiva percepita dall'utente, nell'ambiente di lavoro o in determinate condizioni di servizio e serve ad indicare il "livello di benessere" percepito
 Comfort – census-designated place degli Stati Uniti d'America situato nella contea di Kendall, Texas
 Comfort ambientale – condizione di benessere determinata dall'ambiente
 Southern Comfort – tipo di liquore
 Operazione Provide Comfort – due operazioni militari durante la Guerra del Golfo

Pagine correlate 
 Comfort zone (disambigua)

Altri progetti